Acre (Israel) — cidade no norte de Israel, antiga fortaleza dos cruzados
 Acre — estado brasileiro
 CT Acre (D-10) — navio de guerra brasileiro
 Acre (canhoneira fluvial) — navio de guerra brasileiro
 Acre (unidade) — unidade de medida de área
 Boca do Acre — município do estado do Amazonas, Brasil
 República do Acre — república que existiu no fim do século XIX
 Rio Acre —  rio com nascente no Peru que cruza a capital do Acre, Rio Branco

Ver também

Desambiguações de topônimos